Ez a szócikk a Szívem csücskei című amerikai tévésorozat epizódjait listázza.

Bill és Judy még a gimiben szerettek egymásba, és azóta romantikusan vicces mederben tartják kapcsolatukat, ami a gyerekek mellett nem kis feladat. Lauren lányuk cikinek gondolja a szülőket. A stréber fiuk, Brian megpróbál csajozni, a legkisebb lányuk, Tina, legszívesebben csak pucéran szaladgálna. A nevelést Bill sokkal lazábban kezeli, mint Judy, így a folyamatos konfliktusok idején állandóan emlékeztetniük kell egymást arra, hogy még szerelmesek.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2002-2003)

Második évad (2003-2004)

Harmadik évad (2004-2005)

Negyedik évad (2005-2006)

Források 
  – Still Standing 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái